Bardsey hace referencia a:

 Bardsey (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 Isla Bardsey, Gales